Eemland (streek), een streek in het noordoosten van de Nederlandse provincie Utrecht
Eemland (waterschap), een voormalig waterschap in de gemeente Bunschoten in de provincie Utrecht